UEFA Champions League 2013-14 var den 59. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold, den femte udgave under det nyeste kvalifikationsformat og den 22. udgave siden relanceringen af tureneringen til UEFA Champions League. Finalen blev spillet på Estádio da Luz i Lissabon, Portugal.

For første gang havde de hold der kvalificerede sig til gruppespillet, også muligheden til at stille et ungdomshold til nystartede UEFA Youth League 2013-14, en turnering for spillere op til 19 år. Vinderen af ungdomsturneringen blev Barcelona.

Deltagere 
En total på 76 hold vil deltage i Champions League 2012-13, fra 52 UEFA-forbund (Liechtenstein arrangerer ingen national ligaturnering og Gibraltar deltager først fra 2014-15). Forbundene allokerers pladser i forhold til deres UEFA Liga-koefficienter fra 2011, der samler resultaterne af deres præstationer i europæiske konkurrencer fra 2006-07 til 2010-11.
Herunder er kvalifikationsskemaet for UEFA Champions League 2012-13:
 Forbundene fra 1–3 har hver fire kvalificerede hold
 Forbundene fra 4–6 har hver tre kvalificerede hold
 Forbundene fra 7–15 har hver to kvalificerede hold
 Forbundene fra 16–53 har hver et kvalificeret hold (Undtagen Liechtenstein og Gibraltar)
 Vinderne af UEFA Champions League 2011-12, altså den forsvarende mester, gives yderligere en plads, hvis de ikke kvalificerer sig gennem den nationale turnering. Men da de øverste forbund ikke kan have mere end fire hold med i Champions League, vil den forsvarende mestre fra en af disse tre forbund tage pladsen fra det fjerdebedst placerede hold i dennes nationale liga.

Forbundsrangering

Distribution

Hold 
Ligapositioner fra forudgående sæson vises i parenteserne (TH: Forsvarende mester).

Kvalifikation 

I kvalifikationsrunderne og i playoff-runden er holdene inddelt i seedet og useedet hold baseret på deres UEFA klub koefficient i 2013, og derefter udtrukket i "knald eller fald"-kampe. Hold fra samme land kan ikke møde hinanden.

Første kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen til første og anden kvalifikationsrunde blev foretaget den 24. juni 2013. Den første kamp blev spillet den 2. juli og returkampen den 9. juli 2013.

|}

Anden kvalifikationsrunde 
Første kamp blev spillet den 16. eller 17. juli, mens returkampene fandt sted den 23. og 24. juli 2013.

|}

Noter
 Note 1: Hjemme og udebane byttet rundt i forhold til lodtrækningen.

Tredje kvalifikationsrunde 
Tredje kvalifikationsrunde er inddelt i to separate sektioner: en for mesterne og en for ikke-mestrene. Det tabende hold fra hver sektion vil træde ind i Playoff-runden i Europa League 2013-14.

Lodtrækningen til tredje kvalifikationsrunde fandt sted den 19. juli 2013. Den første kamp blev spillet den 30. og 31. juli, mens returkampen blev spillet den 6. og 7. august 2013.

|-
!colspan=6|Mestervejen

|-
!colspan=6|Ligavejen

|}

Noter
 Note 1: Metalist blev smidt ud af turneringen pga. match-fixing, hvorefter PAOK fik lov til at tage deres plads i Play-off runden.

Play-off 
De første kampe blev spillet den 20. og 21. august, mens returkampene blev spillet den 27. og 28. august 2013.

|-
!colspan=6|Mestervejen

|-
!colspan=6|Ligavejen

|}

Gruppespil

Gruppe A 

|valign=top|

|}

Gruppe B 

|valign=top|

|}

Gruppe C 

|valign=top|

|}

Gruppe D 

|valign=top|

|}

Gruppe E 

|valign=top|

|}

Gruppe F 

|valign=top|

|}

Gruppe G 

|valign=top|

|}

Gruppe H 

|valign=top|

|}

Slutspil

Overblik

Ottendedelsfinaler 
Lodtrækningen til ottendedelsfinalerne fandt sted den 16. december 2013. Den første kamp blev spillet den 18., 19., 25. og 26. februar, og returkampen blev spillet den 11., 12., 18. og 19. marts 2014.

|}

Kvartfinaler 
Lodtrækningen til kvartfinalerne fandt sted den 21. marts 2014. Den første kamp blev spillet den 1. og 2. april, og returkampen blev spillet den 8. og 9. april 2014.

|}

Semifinaler 
Lodtrækningen til semifinalerne (og hjemmeholdet til finalen af administrative grunde) fandt sted den 11. april 2014 Den første kamp blev spillet den 22. og 23. april, og returkampen blev spillet den 29. og 30. april 2014.

|}

Finale

Statistik 
Topscorere og assistere (kvalifikations- og play-off-runder er ikke medtaget):

Topmålscorere

Topassistere

Turneringens hold 
UEFA technical study group udvalgte følgende 18 spillere til turneringens hold:

Referencer

Se også 
 UEFA Europa League 2013-14